

Sigle 
 Oriented strand board  – pannello truciolare resistente all'umidità utilizzato per imballi in legno e nell'edilizia
 Oracle Service Bus  – Enterprise service bus della Oracle Corporation

Codici 
 OSB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Osage Beach (Stati Uniti)

Religione 
 O.S.B. – Ordine di San Benedetto